Oziorsk ou Ozersk (en ) peut faire référence à :
 Oziorsk, ville de l'oblast de Kaliningrad, en Russie ;
 Oziorsk, ville de l'oblast de Tcheliabinsk, en Russie.

Homonymie de localités